Гаплогруппа I3 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 I3
 I3a
 I3b
 I3c
 I3d
 I3e
  I3f

Палеогенетика

Мезолит 
Донурагическая Сардиния
 CAR-H8 | KX354974 __ Su Carruppu Rockshelter __ Карбония, Южная Сардиния, Сардиния, Италия __ 9124-7851 calBCE __ I3.

Бронзовый век 
Бронзовый век Британии
 I1775 | GOM245 __ Great Orme Mines __ Лландидно, Конуи, Уэльс, Великобритания __ 1730-1532 calBCE (3344±27 BP, OxA-14308) __ М __ R1b1a1a2a1a2 (R-P312) # I3.

Железный век 
Скифская культура
 RD-14, RD-15 __ Glinishe I (grave 37 & 62) __ Старочеркасская, Аксайский район, Ростовская область, Россия __ V–III вв. до н.э. __ I3.

Лангобарды
 SZ14 | SZO013.A0101 __ Szólád __ Шомодь (медье), Южная Трансданубия, Венгрия __ 412–604 CE __ М __ I2a2a1 (CTS9183) # I3.

 Szólád (Hungary) __ Южно-Задунайский край, Венгрия __ VI century.
 Sz 6 | LHSZ6 __ MG182497 __ I3
 Sz 8 | LHSZ8 __ MG182499 __ I3
 Sz 14 | LHSZ14 __ MG182465 __ I3

Германский железный век
 VK391 | Norway_Telemark 1648-B __ Søndre Mæla (4/76 Berg) __ Шиен, Вестфолл-и-Телемарк, Эстланн, Норвегия __ V–VI вв. __ Ж __ I3.

Средние века 
Викинги
 VK460 | Gotland_Frojel-04898 __ Fröjel parish, RAÄ 188:1 __ Готланд (лен), Швеция __ 900–1050 CE __ Ж __ I3.

Примечания

Публикации 
2011
 
2017
 
2018
 
 
2019
 
2020

Ссылки 
 
 I3 — Haplogroup
 Ancient DNA: I3

Гаплогруппа I3 (мтДНК)